U88 ou U-88 peut faire référence à :
 Agents résistant à de multiples antibiotiques, d'après la classification internationale des maladies ;
 , le nom de plusieurs sous-marins allemands.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres